Варга () — угорське прізвище:

 Адам Варга (нар. 1999) — угорський веслувальник на байдарках, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.
 Балінт Варга (1856 — 1943) — угорський письменник, літературознавець і перекладач.
 Борис Варга (1975) — сербський та український журналіст та публіцист.
 Варга Василь Васильович (1984—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даніель Варга (1983) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Дачіан Варга (1984) — румунський футболіст, півзахисник.
 Денеш Варга (1987) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Євген Варга (1879 — 1964) — угорський і радянський економіст, член Комінтерну, академік АН СРСР.
 Іштван Варга (1943) — угорський дипломат.
 Кшиштоф Варга (1968) — польський письменник і журналіст угорського походження.
 Міклош Варга (1987) — угорський боксер, призер чемпіонатів Європи.
 Мішель Варга (1927 — 2015) — угорський та французький троцькістський активіст, учасник Угорської революції 1956 року.
 Петер Варга (1897 — 1941) — угорський футбольний воротар, гравець збірної Угорщини.
 Степан Адальбертович Варга (1942) — український радянський футболіст (нападник), згодом футбольний тренер і суддя.
 Степан Степанович Варга (?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Тамаш Варга (1975) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Федір Варга (1946) — український радянський футболіст (нападник і півзахисник), згодом жіночий футбольний тренер.
 Шандор Варга (1955) — угорський футбольний агент і тренер.

Угорські прізвища